Patania obfuscalis is een vlinder uit de familie van de grasmotten (Crambidae). De wetenschappelijke naam van deze soort is voor het eerst gepubliceerd in 1998 door Hiroshi Yamanaka.

Deze soort komt voor in India en Nepal.

obfuscalis
Dier uit het Oriëntaals gebied